HC Mělník je klub hrající českou krajskou ligu ledního hokeje.

 VTJ Mělník – zaniklý vojenský hokejový klub
 HC Junior Mělník – hokejový klub, založený v roce 1999